La perla (The Pearl) –  romanzo di John Steinbeck del 1947
 The Pearl –  album di Brian Eno e Harold Budd del 1984

Cinema
La perla – film del 1947 diretto da Emilio Fernández
The Pearl – film del 1947 diretto da Emilio Fernández (versione inglese del film messicano, cast in parte diverso)
La perla – documentario del 1995 diretto da Carlos Alberto Alonso
The Pearl – film del 2001 diretto da Alfredo Zacarías (come Alfred Zacharias)
The Pearl – film del 2005 diretto da Will Wallace

Pagine correlate 

 La perla
 Pearl

en:The Pearl